Llano peut désigner :
 Plaine en espagnol ;

Toponyme 

 Llano, un quartier de la commune de Barakaldo dans la banlieue de Bilbao en Espagne.
 Le Comté de Llano, un comté situé dans le centre de l'État du Texas aux États-Unis.
 
 Llano, le siège du comté de Llano, dans l’État du Texas, aux États-Unis.
 La Llano Estacado, une région naturelle du sud-ouest des États-Unis qui s'étend à l'est du Nouveau-Mexique et au nord-ouest du Texas.

Patronyme 

 José Augustin Llano y la Quadra (1722-1794), un homme politique et diplomate espagnol.

Divers 
 (13316) Llano est un astéroïde de la ceinture principale

Voir aussi 
 
 
Patronyme hispanique